Faina Vladimirovna Savenkova ( * 31. října 2008 , Luhansk) je ruská spisovatelka, esejistka, dramatička. Je členkou Svazu spisovatelů LLR a laureátem Mezinárodní ceny míru 2020–2021.

Dílo 

Hra „Ježeček naděje“ získala zvláštní cenu na Všeruské soutěži dětské dramaturgie „Asyl“ 2019, byla zařazena do užšího výběru v Mezinárodní soutěži současné ruské dramatiky „Autoři – na scénu“ 2019 a do užšího výběru v Mezinárodní soutěži dramaturgie „Eurasia“ 2020 Koljada-Divadlo, publikovaná v literárním časopise Moskva, přeložena do italštiny a češtiny.

V roce 2019 předseda mezinárodní rady Mezinárodního svazu spisovatelů Alexandr Gricenko označil Fainu Savenkovou za objev roku a poznamenal, že dívka ve věku 11 let napsala hru na úrovni profesionálního dramatika a nyní tato hra je v několika užších výběrech prestižních všeruských cen a soutěží, včetně nejprestižnější soutěže Svazu ruských dramatiků „Autoři – na scénu“.

Esej Dětský smích vítězství byla zveřejněna v literárním časopise Mládež, v novinách Komsomolská Pravda, přeložena do angličtiny, srbštiny, italštiny, bulharštiny a češtiny.

Faina Savenkova, Dětský smích vítězství:

„Je mi teď 11 let. Bydlím v Lugansku a vím, co je to ostřelování nebo nálet. Polovina mého života je válka. Nevím, co pociťovaly děti jako já v tomto těžkém a hrozném čtyřicátém prvním roce, ale zdá se mi, že je to podobné tomu všemu, co nyní prožívají děti Luganska a Doněcka. Někdy moc chci napsat dopis svým vrstevníkům z roku 1941.“

Esej Mlčení dospělých („Živ“) byla publikována ve slavném francouzském anglickém blogu Stalker, srbských novinách Vostok a Fakta, přeložena do angličtiny, srbštiny, italštiny, bulharštiny, češtiny.

Příběh Glycínie a kočka zvítězil roku 2019 v české soutěži „Svět očima dítěte“, vyšel v ruském časopise Mléko a v českých novinách Haló noviny v dubnu 2020.

Esej „Hlavní slovo“ byla publikována v „Litěraturnoj gazetě“ .

V roce 2021 napsala Faina Savenkova spolu s Alexandrem Kontorovičem román „Stojící za tvým ramenem“. Recenzi románu publikovala Litěraturnaja gazeta v květnu 2021.

Výzva k OSN 
K Mezinárodnímu dni dětí, 31. května 2021, natočila Faina Savenkova video pro OSN, ve kterém naléhala na instituci, aby si uvědomila, že děti Donbasu si také zaslouží skutečné dětství.

První zástupce stálého představitele Ruska při OSN Dmitrij Poljanskij: „V předvečer Mezinárodního dne dětí mladá spisovatelka Faina Savenková z Donbasu vyzvala OSN, aby nezapomněla na děti Donbasu, které již sedm let žijí v podmínkách války. Je těžké udržet emoce, když dostanete takovou výzvu, <...> samozřejmě, zapomenout na to, co ukrajinská armáda dělá na východě své vlastní země, my kolegům z RB OSN nedáme.“

Bibliografie 
 Alexandr Kontorovič, Faina Savenkova. Stojící za tvým ramenem. Litres, 2021.
 Ježeček naděje; český překlad – Vašek Jaromir
 Žij, Donbase!  – kolektiv autorů, 2020 ISBN 978-5-00155-209-3 .

Povídky 
 Ježek a nebe – 2019
 Déšť – 2019
 Glycínie a kočka – 2019
 Curu – 2019
 Velrybí příběh – 2019
 Jak Murka šla hledat lepší život – 2020
 Vaska a tygr – 2020
 Murka a myší vojsko – 2020
 Hon na Snarka – 2020
 Siréna – 2021
 Učitelé a žáci – 2021
 Ahoj, lucerno! −2021
 Věřit a mít naději – 2021
 Zapomenuté osudy – 2021

Eseje (krátké črty) 
 Cestovatelé – 2019
 Dětský smích vítězství – 2020
 Život pokračuje – 2020
 Mlčení dospělých – 2020
 Donbas láska moje, Donbas bolest moje – 2020

Divadelní hry 
 Ježeček naděje – 2019
 Umři, netvore! – 2020

Román 
 Stojící za tvým ramenem, s Alexandrem Kontorovičem – 2021

Ocenění 
 2019 – zvláštní cena Všeruské soutěže dětské dramaturgie ASYL (za hru „Ježeček naděje“) 
 2020 – Vice Grand Prix v kategorii „Dramaturgie“ Moskevské literární ceny 
 2021 – laureát laureátů Mezinárodní ceny míru 2020–2021 
 mistryně LLR v taekwondu

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Stránka autora v „Žurnalnom mire“
 Miroslava Berdnik. Faina Savenkova: „Nejtěžší ve válce – nezoufat“: rozhovor
 Faina SAVENKOVA. Jak jsem se stala spisovatelkou v 11 letech: Rozhovor // Rosijskij kolokol, literární časopis
 Julia ANDRIJENKO. Nejmladší účastnice festivalu fantastiky v Doněcku 10letá Faina Savenkova: «A dospělí mohou žít, aniž by zabíjeli jeden druhého?». https://www.donetsk.kp.ru/daily/27037/4102091/ (3. října 2019).
 Roman Zacharov: «Máma si musela vybrat: zachránit mě nebo bratra»: děvče z Lugansku, které natočilo videovýzvu k OSN, vyprávěla o hrůzách války. Televizní kanál «Hvězda» https://tvzvezda.ru/news/202164615-2SXJE.html (3. června 2021).
 Alexandr Čalenko. Spisovatelka sci-fi Faina Savenkova: Polovina mého života je válka na Donbasu. https://ukraina.ru/interview/20200623/1028050412.html (23. června 2020).
 Faina Savenkova - Nepamatuji si svůj život před válkou (rus.). Донбасс Инсайдер https://www.donbass-insider.com/ru/2020/08/22/faina-savenkova-ya-ne-pmonyou-iz-svoey-zhizn-do-voyny/ (21. srpna 2020).

Ženy
Narození v Luhansku
Žijící lidé
Narození v roce 2008
Narození 31. října